Библиотека Педро Грасса (Biblioteca Pedro Grases) — информационный центр столичного университета Каракаса, ( ), Венесуэла.

Коллекция библиотеки состоит из печатных и электронных ресурсов в области науки и технологий.

История 
Деятельность Центральной библиотеки университета ( ) началась в штаб-квартире Сан-Бернардино в 1972 году.

Испанский гуманист Педро Грас подарил университету в 1976 году свою личную библиотеку, состоящую из 75 000 книг. В качестве благодарности, когда столичный университет Каракаса переехал в свою новую штаб-квартиру в Ла-Урбине в 1983 году, её Центральная библиотека была переименована в Библиотеку Педро Грасса.

С 2000 года библиотека продвигает новые проекты с использованием информационных и коммуникационных технологий.

Схема организации

Фонды и коллекции 
Фонд справочной информации и периодических изданий. Фонд включает в себя общие и специализированные словари, энциклопедии, библиографические указатели, руководства, научные и академические журналы, газеты, справочники, бюллетени и статистические отчеты.

Фонд «Наука и технологии». Состоит из материалов по политологии, праву, образованию, технологиям, инженерии, экономике, финансам, внешней торговле и другим научным дисциплинам.

Фонд «Гуманитарные науки». Содержит книги по литературе, философии, психологии, религии, историческим наукам, музыке, искусству, языкам и лингвистике, библиографии и информатике.

Редкий фонд. Состоит из 1540 книг доктора Педро Граса.

Педро Грас был писателем. Годы его жизни: 1909 (Испания) — 2004 (Венесуэла). Получил диплом по философии, литературе и праву. Стал профессором университета в 25 лет. Педро Грас покинул родную Барселону (Испания) в 1937 году, напуганный кровавой гражданской войной в Испании . Оказавшись в Венесуэле, он стал заниматься национальной историей и стал составителем, редактором Полного собрания сочинений Андреса Бельо: обширного собрания из 26 томов, созданного венесуэльским интеллектуалом.

Педро Грас отвечал за изучение и документирование жизни и деятельности важных персоналий первого века Венесуэльской республики. Данное исследование нашло отражение в 15 томах «Венесуэльской политической мысли XIX века». Он также отвечал за открытие и публикацию работ Хуана Хермана Росио, венесуэльского философа.

Фонд Артуро Услар Пьетри. Собрание содержит приблизительно 18 000 томов, сгруппированных в: Общее собрание, Специальное собрание редких и ценных книг и собрание периодических изданий.

Фонд «Образовательные ресурсы в мультимедиа». Состоит из аудиовизуальных и мультимедийных ресурсов в различных форматах. Оборудован компьютерами с выходом в Интернет, телевизорами, DVD и VHS оборудованием.

Зал Хосе Антонио Майобре. Зал имеет 35 стульев и проектор.

Кабинет «24 часа». Это кабинет, открытый 24 часа в сутки.

Литература 
 Moleiro, R. (1996). Historia de la Universidad Metropolitana. Caracas, Venezuela: Editorial Arte.
 Biblioteca Pedro Grases. (s.f). Guía de la biblioteca.
 Biblioteca Pedro Grases. (2006). Informe de gestión de la Biblioteca Pedro Grases
 Centro de Documentación, Información y Recursos Técnicos Educativos Universidad Metropolitana. (1999). Memoria y cuenta
 Moreno, N. (2007). Proceso de automatización de la Biblioteca Pedro Grases.
 García, E., Moreno, N. (2010). Propuesta para la incorporación de la Biblioteca Pedro Grases a las redes sociales Twitter. Facebook. Blogs.
 Universidad Metropolitana (1984). Acto inaugural de la Biblioteca Pedro Grases: 17 de noviembre de 1983. Discursos. Caracas, Venezuela. Universidad Metropolitana,

Ссылки 
 Библиотека Педро Грасса
 Столичный университет Каракаса

Университетские библиотеки
Здания и сооружения Каракаса
Образование в Каракасе
Образование в Венесуэле
Появились в 1983 году
Появились в 1980-е годы в Венесуэле
1983 год в Венесуэле